Wopersnow steht für:

 Wopersnow, deutscher Name des polnischen Dorfes Oparzno in der Woiwodschaft Westpommern
 Wopersnow (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Wopersnow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort